Берриатуа (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леа-Артибай. Занимает площадь 20,23 км². Население — 1284 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

История 
Город основан в 1983 году.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бискайи